Папастла има више значења:

 Папастла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Папастла (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Папастла (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Папастла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику